iranski rijal, valuta Irana
 jemenski rijal, valuta Jemena
 kambodžanski rijal, valuta Kambodže
 kampućijski rijal, valuta Kampućije
 katarski rijal, valuta Katara
 omanski rijal, valuta Omana
 saudijski rijal, valuta Saudijske Arabije
 sjevernojemenski rijal, valuta Sjevernog Jemena

Valute